Xisha Qundao ist der Name folgender Inselgruppen:
 Xisha Qundao, anderer Name für die Paracel-Inseln im Südchinesischen Meer
 Xisha Qundao (Larsemann Hills) im Gebiet der Larsemann Hills, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika